Замошское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Вологодская область
 Замошское сельское поселение — входит в Сокольский район

Тверская область
 Замошское сельское поселение — входит в Осташковский район